Церковный — может означать:

Фамилия 
 Церковный, Александр Витальевич (род.1971) — российский баскетбольный функционер.
 Церковный, Иван Ильич — советский партийный деятель, депутат Верховного Совета УССР 8-го созыва.
 Церковный, Сергей Владимирович (род. 1981) — украинский регбист, тренер.

Населенные пункты 
 Церковный — хутор в Белгородском районе Белгородской области.
 Церковный — до 1963 г. название села Осиновское в Апшеронском районе Краснодарского края.